Apolline est un nom propre théophore qui se réfère à :

Prénom 
Apolline est un prénom, d'origine grecque du dieu Apollon, féminin d'. Il a pour variantes Apollonia, Apollonie, Pollonie

Saint chrétien 
 Apolline d'Alexandrie, (+ vers 249), vierge et martyre à Alexandrie sous Dèce ; fêtée le 9 février

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Nom théophore